David Harris est le nom de plusieurs personnes :

 David Harris (né en 1984), joueur américain de football américain
 David Harris (né en 1961), concepteur du logiciel Pegasus Mail
 David Harris (né en 1959), acteur américain
  (né en 1946), militant pacifiste américain